Tangstedt peut faire référence à :
 Tangstedt, commune allemande de l'arrondissement de Pinneberg, en Schleswig-Holstein ;
 Tangstedt, commune allemande de l'arrondissement de Stormarn, en Schleswig-Holstein.